Mount Fraser ist der Name folgender Berge:

* Mount Fraser (Australien), Vulkankrater in Victoria
 Mount Fraser (Kanada) an der Grenze zwischen British Columbia und Alberta
 Mount Fraser (Südgeorgien), Südatlantik